Тельма:

 Тельма — женское имя.

Река 
 Тельма — река в Иркутской области.

Населённые пункты 
 Тельма — посёлок городского типа в Тельминском муниципальном образовании Усольского района Иркутской области.
 Тельма — посёлок при станции в Железнодорожном муниципальном образовании Усольского района Иркутской области.
 Тельма — деревня в Шатурском районе Московской области.

Фильмы 
 «Тельма» () — фильм Йоакима Триера (Норвегия, 2017).

См. также 
 Тельма и Луиза